Cleombrotus (Grieks: Κλεόμβροτος / Kleombrotos) was de naam van een aantal belangrijke leden van het Spartaanse koningshuis der Agiaden. De naam kan betrekking hebben op:
Cleombrotus (regent van Sparta), broer van Leonidas I van Sparta
Cleombrotus I van Sparta (380 - 371 v.Chr.)
Cleombrotus II van Sparta (242 - 240 v.Chr.)

Koning van Sparta